Moneta peut désigner

Biologie 
 Moneta, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Theridiidae.
 Dione moneta, lépidoptère appartenant à la famille des Nymphalidae, à la sous-famille des Heliconiinae et au genre Dione.
 Monetaria moneta, une variété de coquillages.

Mythologie 
 Junon Moneta, .
 Moneta, Déesse de la mémoire, équivalent romain de la déesse grecque Mnémosyne.

Patronyme 
 , un acteur italien.
 Ernesto Teodoro Moneta, un journaliste et patriote italien.
 , un acteur italien.
 , un footballeur polonais.
 Marcos Moneta, un joueur de rugby à XV et à sept argentin.
 , un acteur sud-africain.
 Valentina Monetta, une chanteuse saint-marinaise.
 Vittorina Moneta, une actrice italienne.

Prénom 
 , un photographe ayant reçu le Prix Pulitzer () en 1969.

Toponyme 
 Moneta, une communauté non constituée en municipalité du comté d'O'Brien, en Iowa, aux États-Unis.
 Moneta, un hameau de Carbonate (Italie)
 , une communauté non constituée en municipalité des comtés de Bedford et Franklin, en Virginie aux États-Unis.

Autre 
  Moneta, un court-métrage de 1958, réalisé par Barbara Sass.